I Will Wait (canção de Mumford & Sons)
 I Will Wait (canção de Nick Carter)

Desambiguação